Armitstead ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Armitstead (* 1988), britische Radrennfahrerin
 George Armitstead (1847–1912), russischer Ingenieur, Unternehmer und der vierte Bürgermeister Rigas

Siehe auch:
 Armistead
 Armitstead-Denkmal